An Longfort kan syfta på följande platser:

Irland 

 An Longfort (grevskap i Irland), Leinster, 
 Longford (grevskapshuvudort), Leinster, An Longfort, 

Robotskapade Irlandförgreningar